Rhönadler steht für:
 Rhönadler (1929), doppelsitziges Segelflugzeug des Konstrukteurs Alexander Lippisch von 1929
 Rhönadler (1932), einsitziges Leistungssegelflugzeug des Konstrukteurs Hans Jacobs von 1932
 Schleicher K 7 Rhönadler, doppelsitziges Schulsegelflugzeug des Konstrukteurs Rudolf Kaiser von 1956